Alvdal kan verwijzen naar:
Alvdal (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Hedmark
Alvdal (plaats), een plaats in de gemeente Alvdal